В футболе на летних Олимпийских играх 1988 года был разыгран один комплект наград — в мужском турнире. Соревнования прошли с 17 сентября по 1 октября. Матчи Олимпиады приняли шесть стадионов в пяти городах (Сеул (2 стадиона), Пусан, Тэгу, Тэджон, Кванджу).

В турнире участвовали 16 команд. На групповой стадии команды играли в 4 группах по 4 команды. Две лучшие команды из каждой группы выходили в 1/4 финала. Финал был сыгран 1 октября на Олимпийском стадионе в Сеуле. В напряжённой и драматичной борьбе сборная СССР, уступая после первого тайма, победила сборную Бразилии со счётом 2:1. Золотой гол в дополнительное время забил Юрий Савичев. В матче за третье место встретились ФРГ и Италия. Немцы выиграли со счётом 3-0 и завоевали бронзовые медали.

Сборная СССР второй раз в истории выиграла золото Олимпийских игр после 1956 года. Лучшим бомбардиром турнира стал бразилец Ромарио (7 голов).

Сборные из Европы и Южной Америки не могли использовать футболистов, которые выступали хотя бы на одном чемпионате мира. При этом Игры 1988 года стали последними, на которых в мужском футбольном турнире не было ограничения по возрасту для участников турнира. С 1992 года было введено ограничение, команды стали состоять из футболистов не старше 23 лет с возможностью заявить троих футболистов старше этого возраста. В 1988 году команды могли заявить до 20 человек, однако аргентинцы, китайцы, гватемальцы, югославы заявили только по 18—19 человек. Всего было заявлено 314 человек, из которых на поле выходили 268.

Одной из главных сенсаций турнира стал матч групповой стадии между Италией и Замбией. Африканская сборная разгромила европейцев, в составе которых были основные футболисты «Милана», «Наполи», «Ювентуса», со счётом 4:0 благодаря хет-трику Калуши Бвалии, который впоследствии был признан лучшим футболистом Замбии XX века.

Медалисты 
Футболисты, перечисленные ниже черты, были в составе своих сборных, но не сыграли на турнире ни одного матча. Тем не менее, МОК рассматривает их как чемпионов или призёров Олимпийских игр. Тренерам медали на Олимпийских играх не вручаются.

Стадионы

Отборочный турнир 

В отборочном турнире в зоне УЕФА участвовали только 27 сборных, которые разыграли пять путёвок на Олимпийские игры. Британские команды (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) отказались создавать единую сборную Великобритании согласно правилам МОК. В группе А датчане набрали на одно очко больше, чем сборная ФРГ, но победный результат матча Дании против Польши (2:0) был аннулирован из-за того, что за Данию выступал Пер Фриманн, который не имел права выходить на поле, и в итоге Дании было засчитано поражение, из-за чего скандинавская команда, ставшая самой результативной в европейском отборе, не сумела отобраться на Олимпийские игры. Группу B выиграла команда Италии, которая пропустила только один мяч в 8 матчах. В группе C достаточно неожиданно неудачно выступили сборные Испании и Франции, каждая из этих команд одержала лишь по одной победе в 8 матчах, лучшими в этой группе стали шведы. В группе D первое место уверенно заняла сборная СССР (6 побед и 2 ничьих), которая в 8 матчах пропустила только 2 мяча (от сборной Швейцарии в гостях, при этом советская команда выиграла матч 4:2).

В зоне КОНКАКАФ путёвки завоевали сборные США и Мексики, но весной 1988 года разгорелся скандал, когда выяснилось, что мексиканцы использовали возрастных футболистов в матчах молодёжного турнира КОНКАКАФ в апреле 1988 года, который был отборочным на молодёжный чемпионат мира 1989 года. Хотя этот турнир не имел отношения к олимпийской квалификации, санкции коснулись и олимпийской сборной, которая была лишена права участвовать в Олимпийских играх 1988 года, место Мексики заняла Гватемала. Также мексиканцы были лишены права выступить на чемпионате мира 1990 года в Италии.

В африканском отборе три путёвки разыгрывались в матчах на выбывание. В решающем третьем раунде Нигерия обыграла Алжир в дополнительное время ответного матча (0:1, 2:0). В противостоянии Туниса и Марокко решающим стал мяч ветерана сборной Туниса Тарака Диаба, забитый на 90-й минуте матча в Марокко. Замбия обыграла Гану (2:0, 0:1).

Судьи 

Африка
  Жан-Фидель Дирамба
  Баба Лаусси
  Бадара Сене

Азия
  Джассим Манди
  Сидзуо Такада
  Чхве Киль Су
  Джамаль Аш-Шариф

Южная Америка
  Хуан Карлос Лустау
  Арналдо Сезар Коэльо
  Эрнан Сильва
  Хесус Диас
  Хуан Даниэль Кардельино

Северная Америка
  Эдгардо Кодесаль Мендес
  Леннокс Сиржусингх
  Винсент Мауро

Европа
  Жерар Биге
  Карл-Хайнц Тричлер
  Кейт Хэккетт
  Кенни Хоуп
  Туллио Ланезе
  Михал Листкевич
  Курт Рётлисбергер
  Алексей Спирин

Океания
  Крис Бэмбридж

Результаты

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Группа «D»

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Бразильцы, в составе которых выступали такие известные футболисты как Клаудио Таффарел, Жоржиньо, Андре Крус, Алоизио, Ромарио, Бебето, рассчитывали впервые в истории выиграть золото олимпийского футбольного турнира. Но сборная СССР под руководством Анатолия Бышовца сумела не только отыграть мяч Ромарио, забитый в первом тайме после подачи углового Нето (с пенальти, назначенном за фол Андраде против Михайличенко, на 60-й минуте отличился Добровольский), но и благодаря мячу вышедшего на замену Юрия Савичева вырвать победу в дополнительное время. Во втором дополнительном тайме у сборной СССР был удалён Владимир Татарчук, но через несколько минут составы команд сравнялись — прямую красную карточку за фол против Михайличенко получил Эдмар.

Бомбардиры 
7 мячей
  Ромарио
6 мячей
  Игорь Добровольский
  Калуша Бвалия
5 мячей
  Алексей Михайличенко
4 мяча
  Юрген Клинсман
3 мяча

  Карлос Альфаро Морено
  Пьетро Паоло Вирдис
  Ян Хелльстрём
  Франк Милль

2 мяча

  Бебето
  Ахмад Ради
  Андреа Карневале
  Арминас Нарбековас
  Петер Лённ
  Набиль Маалул
  Хольгер Фах
  Вольфрам Вуттке
  Драган Стойкович
  Рефик Шабанаджович
  Дерби Макинка

Примечания

Ссылки 
 Статья о победе Олимпийской сборной СССР в Сеуле-1988 на сайте sports.ru

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988
1988 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Республике Корея